Richard Cœur de Lion est le surnom de Richard  d'Angleterre ;
 Richard Cœur de Lion est un opéra d'André Grétry (1784) ;
 Richard Cœur de Lion : An historical romance est un semi-opéra de 1786 sur un texte anglais de John Burgoyne mis en musique par Thomas Linley le vieux ;
 Richard Cœur de Lion est une série de bande dessinée ;
 Richard Cœur de Lion (Richard the Lion-Hearted) est un film muet américain réalisé par Chester Withey en 1923 et sorti en France sous le nom L'Esprit de la chevalerie ;
 Richard Cœur de Lion (King Richard and the Crusaders) est un film américain de David Butler sorti en 1954 ;
  () est une série télévisée britannique en 39 épisodes diffusée en 1962-1963, avec Dermot Walsh dans le rôle-titre ;
 Richard Cœur de Lion est un jeu de société de Klaus Teuber sorti en 2003.

Autres 
 CoeurDeLion est aussi un label de musique québécois.